AW o Aw puede referirse a:
 Call of Duty: Advanced Warfare, videojuego de octava generación
 AW Ursae Majoris, estrella variable de la constelación de la Osa Mayor.
 Accuracy International Arctic Warfare, familia de fusiles de francotirador de cerrojo manual.
 Actividad acuosa, se denomina por regla general como aw del idioma inglés Water activity.
 Aw - Clima Tropical con invierno seco, según la clasificación climática de Köppen.

Siglas